Moinho - instalação destinada à fragmentação ou pulverização de materiais.

Ou ainda:
Moinho (banda) - de samba e MPB.
Moinho (Igrejinha) - bairro de Igrejinha, no Rio Grande do Sul.
Muíños (em português:Moinhos) - município raiano na província de Ourense, Galiza, Espanha.
Desambiguação